Zygina — рід цикадок із ряду клопів.

Опис 
Цикадки довжиною близько 3—4 мм. Стрункі жовті, часто з помаранчево-червоним малюнком. Тім'я виступає вперед. В Палеарктиці 5 видів.

Систематика 
У складі роду:

Див. також

Примітки

Література 
 Ануфриев Г. А. Заметки о роде Notus Fieb. с описанием нового вида с Курильских островов (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. 1979. № 12. С. 52—56.

Цикадки
Роди цикадок